M30 kan vara:

M30 (spårvagn) – en spårvagn i Göteborg
M30 (Ungern) – en motorväg i Ungern